Кадино — фамилия и название населённых пунктов:
 Кадино, Жан Даниэль (1944—2008) — французский фотограф, затем режиссёр и продюсер гей-порно.

Белоруссия 
 Кадино — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Кадино — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кадино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Кадино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Кадино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.